Исаврик или Исавър (Isauricus; Isaacius, ὁ Ἰσαυρóς, Isaurós) е име на:

 Когномен на фамилията Сервилии. Почетна титла Исаврик, победител на Исаврия
 Публий Сервилий Вация Исаврик, консул 79 пр.н.е.
 Публий Сервилий Исаврик, консул 48 пр.н.е.
 Лъв III Исавър, византийски император (717-741)
 Исаврийска династия
 Теофан Исаврик, византийски историк от 8/9 век

Други:
 Исаврия, римска провинция, историческа област в южната част на Мала Азия
 Исаврия-Ликаония, римска провинция
 Исаври, населението на Исаврия
 Стара Исавра (Isaura Vetus), исторически град
 Нова Исавра (Isaura Nova), исторически град
 Исаврийска война, война на Източната римска империя с въстаналите исаври (492-497)
 Crocus biflorus subsp. isauricus, вид минзухар